Mistrzostwa Polski w Szachach 1927 – turniej szachowy, rozegrany w 1927 r. w Łodzi, mający na celu wyłonienie 2. mistrza Polski mężczyzn. Turniej rozegrano systemem kołowym z udziałem 15 zawodników.

Złoty medal zdobył Akiba Rubinstein (1. raz w karierze).



Wyniki 2. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Łódź, 20 kwietnia – 7 maja 1927

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 665
 Andrzej Filipowicz, "Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku", Warszawa 2007, str. 55-58

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1927 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Łodzi